Успенское сельское поселение — муниципальное образование в Белоглинском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Успенский станичный округ.

Административный центр — станица Успенская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 3 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Белоглинского района
Сельские поселения Краснодарского края